Храштице () — село в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Пршибрам. Население — 228 человек (2006).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1260 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт села

Населённые пункты Среднечешского края